Nymyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalarna 
Nymyrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,94 ha)

Hälsingland 
Nymyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Jämtland 
Nymyrtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (7,55 ha)
Nymyrtjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stor-Nymyrtjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Nymyrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,02 ha)
Nymyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 706317-150321), sjö i Strömsunds kommun, 
Nymyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707132-149490), sjö i Strömsunds kommun, 
Nymyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708302-150372), sjö i Strömsunds kommun, 
Nymyrtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Ångermanland 
Nymyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Nymyrtjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Nymyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Nymyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716307-169446), sjö i Skellefteå kommun, 
Nymyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718516-167424), sjö i Skellefteå kommun, 
Nymyrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nymyrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723310-169027), sjö i Skellefteå kommun,  (7,06 ha)
Nymyrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724478-168612), sjö i Skellefteå kommun,

Lappland 
Nymyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Nymyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (4,4 ha)
Nymyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, vid Fredriksborg), sjö i Sorsele kommun,  (12,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn